Lancia Ypsilon – automobile del segmento B prodotte dalla casa automobilistica italiana Lancia
 Lancia Ypsilon – prima serie prodotta a partire dal 2003
 Lancia Ypsilon – seconda serie prodotta a partire dal 2011